Домини́к Мальте́ (, род. 9 ноября 1980 года, Петит-Ривьер-Сен-Франсуа) — канадская сноубордистка, выступавшая в сноуборд-кроссе. Двукратный призёр Олимпийских игр (2006 и 2014) и двукратный призёр чемпионатов мира (2011 и 2013), победительница зимних X Games 2012 года в дисциплине «сноуборд X».

Она дебютировала в Кубке мира FIS 11 декабря 2003, одержала 7 побед на этапах Кубка мира. Трижды становилась победительницей в зачёте МХГ в сноубордкроссе (2005/06, 2010/11, 2011/12), в сезоне 2009—2010 была третьей.

Завершила карьеру после сезона 2014/15.

Результаты выступлений в Кубке мира

Ссылки 
 Официальный сайт Доминик Мальте
 Профиль на sports-reference.com 
 Профиль на FIS

Сноубордисты Канады
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Обладатели Кубка мира по сноуборду